Мужской турнир по гандболу на летних Олимпийских играх 2016 года проходил с 7 по 21 августа. В соревновании приняло участие 12 сборных, разбитых на 2 группы. Все матчи состоялись на «Арена ду Футуру». Олимпийскими чемпионами стали гандболисты сборной Дании.

Медалисты

Квалификация

Соревнование

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение

Ссылки 
 Гандбол на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года
 Результаты на сайте Международной федерации гандбола (IIHF)
 Расписание соревнований